Desa Widodaren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Widodaren (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 111,37), Jawa Timur, 
 Desa Widodaren (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 111,23), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar